Sheykhlar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sheykhlū, ort, Ardabil, 
 Sheykhlar (ort i Iran), Zanjan, 
 Nowjeh Deh-e Sheykhlar, ort, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar